Пётр Лобысевич:
 Лобысевич, Пётр Павлович (ок. 1761 — после 1817) — поэт, баснописец.
 Лобысевич, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 7083; 4 декабря 1843.